Виктор Набутов: Набутов, Виктор Кириллович (род. 1978) — спортивный комментатор, продюсер, теле- и радиоведущий.
 Набутов, Виктор Сергеевич (1917—1973) — советский футболист и спортивный комментатор.